Ekeberg (Oslo)
 Ekeberg (Vestfold og Telemark), een plaats in de gemeente Holmestrand in de Noorse provincie Vestfold og Telemark